Этре́ () — коммуна во Франции, в департаменте Приморская Шаранта.
 Этре́ () — коммуна во Франции, в департаменте Эн.
 Этре́ () — кантон с центром в коммуне Этре.
 Этрё () — коммуна во Франции, в департаменте Эна.